

Cinema 
Everly – film del 2014 diretto da Joe Lynch

Geografia 
Everly – comune di Senna e Marna (Francia)
Everly – città dell'Iowa (Stati Uniti d'America)